Xishan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xishan Qu (härad i Kina, Yunnan), 
 Xishan Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar